Amerikai Egyesült Államok
Granite Falls (Észak-Karolina)
Granite Falls (Minnesota)
Granite Falls (Washington)